Le elezioni comunali nel Lazio del 2018 si sono tenute il 10 giugno (con ballottaggio il 24 giugno).

Roma

Anzio

Fiumicino

Pomezia

Santa Marinella

Velletri

Frosinone

Anagni

Ferentino

Latina

Aprilia

Cisterna di Latina

Formia

Viterbo

Viterbo 

Ballottaggio

Lazio
2018